Orani – comune italiano in Sardegna, provincia di Nuoro
 Orani – municipalità delle Filippine nella Provincia di Bataan
 Orani – villaggio ucraino dell'Oblast' di Volinia, appartenente al Distretto di Volodymyr-Volyns'kyj